Santa Degna – santa particolarmente venerata a Todi
 Santa Degna – martire di Roma